

Попйолкі — село в гміні Турошль Кольненського повіту Підляського воєводства
 Попйолкі — село в гміні Збуйна Ломжинського повіту Підляського воєводства